Лос Фортинес има више значења:

 Лос Фортинес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фортинес (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фортинес (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Фортинес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику